La méthode ABC peut renvoyer à :

 la méthode ABC pour Activity-based costing
 la méthode ABC, moyen de lutte à grande échelle contre la pandémie du sida.
 la méthode ABC comme méthode de classification découlant du principe de Pareto.